ПКФ:

 ПКФ — Пермская кондитерская фабрика.
 ПКФ — Производственно-коммерческая фирма.